Волотовский сельсовет

Белгородская область 
 Волотовский сельсовет Чернянского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Липецкая область 
 Волотовский сельсовет Лебедянского района

Новгородская область 
Преобразованы в 2005 году в поселения.

 Волотовский сельсовет (ОКАТО 49210800000) и Волотовский сельсовет (ОКАТО 49210813000) Волотовского района
 Волотовский сельсовет Новгородского района